Ellin ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Ellin (* 1968), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Nan Ellin, US-amerikanische Architektin und Stadtplanerin
 Stanley Ellin (1916–1986), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Elin (Begriffsklärung)
 Ellen (Begriffsklärung)

en:Ellin